Cidades suíças
Reinach (Argóvia) — do cantão de Argóvia
Reinach (Basileia-Campo) — do cantão de Basileia-Campo

Desambiguações de topônimos